Карл Карлович Фойгт  (; 1808—1873) — профессор Казанского и Харьковского университетов, член Совета министра народного просвещения, , ректор Императорского Харьковского университета.

Биография 
Родился в Нарве  года. В том же году его отец, Карл Амвросиевич Фойгт был переведён в Казанский университет — профессором философии. В 1811 году, , он скончался. Проживая в семье своего родственника, профессора Ф. И. Эрдмана, Фойгт в 1823 году окончил Казанскую гимназию, а в 1826 году — Императорский Казанский университет (по разряду восточной словесности). В том же году начал службу в гимназии, воспитавшей его — преподавателем персидского языка. Оставаясь при гимназии, в 1828 году был назначен помощником библиотекаря в университете и в этой должности оказал библиотеке большую услугу составлением особого «Плана расположения библиотеки, с исторической запиской о главнейших библиографических системах, в разные времена предложенных учёными». Этот план был одобрен Академией наук, и по нему составлены все каталоги библиотеки. В 1833 году Фойгт был назначен лектором немецкого языка и литературы, а на основании представленного в следующем году сочинения «Исторический взгляд на сатиру у знатнейших древних и новых народов» был удостоен степени магистра и утверждён адъюнктом по кафедре русской словесности, с возложением на него преподавания истории общей литературы. Наконец, защитив диссертацию под заглавием «Об историческом значении эпопей у древних и новых народов», в 1838 году он получил степень доктора философии и был назначен экстраординарным, а в 1842 году — ординарным профессором Казанского университета. В 1845 году избран в проректоры. Кроме того, с 1841 года состоял инспектором классов в Родионовском институте благородных девиц.

Несмотря на эти разнообразные занятия, Фойгт, одарённый редким трудолюбием, находил время для обширных и кропотливых работ. Так, он издал (1844) подробный отчёт за 17-летнее управление Казанским учебным округом Мусиным-Пушкиным (Казань, 1844. — 531 с.) и составил полный, документальный каталог университетского мюнц-кабинета, со включением обширного отдела восточной нумизматики. В 1853 году Фойгт был переведён ректором в Харьковский университет, в 1859 году — назначен товарищем попечителя Харьковского учебного округа, в 1863 году — попечителем и наконец, с переводом в Санкт-Петербург в 1867 году — членом Совета министра народного просвещения и председательствующим в Учёном комитете этого министерства. С 1 января 1864 года — тайный советник; 1 января 1869 года награждён орденом Св. Анны 1-й степени.

Умер в Санкт-Петербурге  года. Похоронен в Павловске.

Его ученик, профессор Н. Н. Булич в некрологе отметил: Из своей семьи и из общества некоторых казанских профессоров-иностранцев Фойгт вынес прекрасное знание европейских языков и знакомство с произведениями общей литературы, которая всегда была его любимым предметом, а также ту мягкость характера, отличительную черту его, которая высказывалась и в простом его обхождении и в изяществе его манер.

Библиография 
Свою деятельность в Харьковском университете Фойгт ознаменовал изданием труда под заглавием: «Историко-статистические записки об Императорском Харьковском университете и его заведениях, от основания университета до 1859 г.» (Харьков, 1859. — 174 с.). Этот труд должен был, по словам автора, служить подготовительной работой для будущей истории Харьковского университета. 

Кроме диссертаций Фойгту принадлежат ещё следующие труды:
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Мысли об истинном значении и содержании риторики» // ЖМНП. — 1856. — Кн. 3.
 Записка о гимназических пансионах. — : тип. И. Огризко, 1863. — 36 с.

Семья 
Жена: Надежда Васильевна, урождённая Глухова (29.10.1810—04.06.1883). Их дети:
 Николай (6.4.1836—1888), действительный статский советник
 Владимир (1837—1898), статский советник
 Софья (1837—?)
 Александр (1838—1918)
 Мария (1838—1879)
 Елизавета (1840—1873), замужем за князем П. А. Вадбольским
 Анатолий (20.11.1842—29.01.1909), статский советник, старший цензор Рижского комитета цензуры; умер во Флоренции

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Первой Казанской гимназии
Ректоры Императорского Харьковского университета
Попечители Харьковского учебного округа
Похороненные в Павловске